De Grand Prix-wegrace van Portugal 2003 was de elfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2003. De race werd verreden op 7 september 2003 op het Autódromo do Estoril nabij Estoril, Portugal.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc
Mika Kallio werd na afloop van de race gediskwalificeerd omdat zijn motor te licht was.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2003
Portugal
Sport in Cascais